12-й Чемпионат Европы по футболу среди девушек до 19 лет прошёл в Уэльсе с 19 по 31 августа 2013 года. В турнире принимали участие девушки, родившиеся не раньше 1 января 1994 года. Победу в третий раз одержала сборная Франции.

Полуфиналисты турнира получили право на участие в чемпионате мира среди девушек до 20 лет.

Отборочный турнир 

Отборочный турнир состоял из двух стадий.

В первом отборочном этапе 40 стран-участниц, занимавших в рейтинге УЕФА на момент жеребьёвки места с 4 по 40, были рапределены в зависимости от коэффициента УЕФА на 10 групп по 4 команды в каждой.

Во втором отборочном этапе приняли участие:
 3 лучших на момент жеребьёвки команды (Германия, Франция, Англия);
 10 победителей групп первого отборочного этапа;
 10 команд, занявших вторые места в группах первого отборочного этапа;
 лучшая команда среди занявших третьи места в группах первого отборочного этапа.

Команды были распределены в зависимости от коэффициента УЕФА на 6 групп по 4 команды в каждой. Победители групп, лучшая команда, среди занявших вторые места в своих группах, а также сборная Уэльса, как страна-хозяйка, вышли в финальный турнир.

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт УЕФА 
 Триумф тёмной лошадки 

Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет
Август 2013 года
Футбольные соревнования в Уэльсе
Спорт в Великобритании в 2013 году
Чемпионаты Европы в Великобритании
Футбол
Международные соревнования по футболу в Великобритании